Статистика осамдесет деветог првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу сезона 1990/1991.

Преглед 
Учествовало је 16 тимова, шампионат је освојио ФК Хонвед, што му је била дванаеста титула шампиона Мађарске, испред ФК Ференцварош и ФК Печуја. Из лиге су испали ФК Бекешчаба и ФК Волан.

Задње две екипе, на крају шампионата, су испале а тринаеста и четрнаеста екипа су играли утакмице за опстанак у прволигашком такмичењу:

Плејоф:
 Прва утакмица 1996.
 ФК Сегедин Халадаш - ФК Диошђер 1:2
 ФК Дебрецин ВСЦ - ФК Залаегерсег 1:1

 Друга утакмица 1996.
 ФК Диошђер - ФК Сегедин Халадаш 1:1
 ФК Залаегерсег - ФК Дебрецин ВСЦ 2:1

Екипе ФК Диошђер и ФК Залаегерсег су се квалификовали за такмичење у првој лиги а ФК Дебрецин ВСЦ и ФК Сегедин Халадаш су отишли у нижеразредно такмичење.

Табела првенства 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 
 Статистика сезона 1987-1999

1990/91.
Сезона 1990/91. у мађарском фудбалу